Контро́ль (, від  — список, що ведеться в двох примірниках , від  — проти і  — згорток)  — нагляд за об’єктом і підтримання його функціонування згідно із встановленими принципами через загальне порівняння фактичного стану об’єкту із станом, який слід забезпечити.

1. Контроль (теорія) — одна із основних функцій системи управління. Під контролем розуміється система спостереження і перевірки процесу функціонування і фактичного стану керованого об'єкту.

2. Контроль (суспільство) — складова частина управління економічними чи соціальними об'єктами і процесами з метою перевірки відповідності поточного стану об'єкта бажаному та необхідному стану, передбаченому законами, інструкціями, іншими нормативними актами, а також програмами, планами, договорами, проектами, угодами тощо.
 Державний контроль — нагляд з боку уповноважених державних органів. Він проводиться з метою дотримання законності, а також з метою забезпечення реального виконання рішень виконавчих органів:
 Фінансовий контроль;
 Податковий контроль;
 Валютний контроль;
 Митний контроль;
 Державний геологічний контроль.
 Соціальний контроль — це спосіб саморегуляції соціальної системи, який забезпечує впорядкованість взаємодій між людьми завдяки нормативному регулюванню.
 Педагогічний контроль (контроль знань і вмінь) — визначення якісного та/або кількісного рівня відповідності знань і вмінь людини, яку навчають, взірцевій моделі результату навчання:
 Поточний контроль;
 Модульний контроль;
 Підсумковий контроль;
 Семестровий контроль.

3. Технічний контроль — діяльність, яка включає проведення вимірювань, перевірок, випробувань однієї чи декількох характеристик продукту або перебігу процесу з метою визначення їх відповідності встановленим вимогам.
 Автоматичний контроль — контроль роботи машин, механізмів, апаратів та іншого устаткування за допомогою приладів і пристроїв без безпосередньої участі людини.
 Контроль технічного стану — визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю.
 Контроль якості продукції — контроль кількісних і (чи) якісних характеристик властивостей продукції:
 Неруйнівний контроль — контроль якості продукції, за якого не повинна бути порушена придатність щодо застосування із повним збереженням з самого початку закладених функцій.

Примітки 

Багатозначні терміни